Андре́й Евге́ньевич Лео́нов (род. 15 июня 1959, Москва) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1997). Ведущий телепрограмм «Болезни — нет» (2005—2006) и «О самом главном» (2014).

Сын народного артиста СССР Евгения Леонова (1926—1994).

Биография 
Родился 15 июня 1959 года в Москве в семье актёра Евгения Леонова и Ванды Леоновой, сотрудницы литературного отдела Театра имени Ленинского комсомола.

Свою первую роль в кино получил в 1972 году, в возрасте 13 лет, сыграв в фильме «Гонщики».

В 1976—1979 годах обучался в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина при театре им. Евг. Вахтангова (курс А. А. Казанской), затем был принят в труппу театра «Ленком».

Спустя два года отправился на службу в танковые войска, где служил в течение полутора лет, после чего вернулся в театр.

Участвовал в телевизионных постановках спектаклей «Ленкома» «Дорогая Памела» и «Тени».

В 2007 году был утверждён на роль психотерапевта и многодетного отца Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки». В июле того же года начались съёмки. Роль принесла Леонову номинацию на премию «ТЭФИ», его стали называть «Главным Папой страны».

В конце 2008 года Андрей Леонов сообщил об уходе из проекта по причине большой нагрузки, так как сериал снимался быстрыми темпами. В 2010 году снялся в четырнадцатом сезоне. В 2012 году снялся в продолжении сериала, которое получило название «Папины дочки. Суперневесты». Снимался в рекламе кофе «Nescafe Classic» в роли чашки кофе.

В 2014 году вместе с доктором Сергеем Агапкиным стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

В 2015 году сыграл своего отца — Евгения Леонова, в биографическом сериале о Маргарите Назаровой.

В январе 2017 года на телеканале «Россия-1» начался показ сериала «Василиса», в котором Леонов сыграл одну из главных ролей.

Семья 
 Отец — Евгений Павлович Леонов (1926—1994), советский и российский актёр театра и кино;
 Мать — Ванда Владимировна Леонова (урождённая — Стойлова; 1935—2021), работала в литературном отделе «Ленкома»;
 Дядя — Николай Павлович Леонов (1924—2017), авиаконструктор в Туполевском бюро;
 Первая жена — Мария Алехандра Куэвас, уроженка Чили, педиатр в Морозовской больнице Москвы;
 Сын от первого брака — Евгений Андреевич Леонов (род. 1987) живёт в Швеции с 6 лет, окончил театральный институт в Стокгольме;
 Внук — Мио Евгеньевич Леонов (род. 2019);
 Вторая жена — Анастасия Игоревна Леонова (род. 1972), дочь композитора Игоря Якушенко (1932—1999) и актрисы Веры Тарасовой. Окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, продюсер на телевидении;
 Дочь — Анна Андреевна Леонова (род. 2010);
 Сын — Михаил Андреевич Леонов (род. 2013).

Театральные роли

Фильмография 

Также снимался в сюжетах киножурнала «Ералаш» — «Ваза» (папа мальчика, разбившего вазу), «Немой» (папа двоечника), «Щенок» (мужчина у магазина).

Озвучивание мультфильмов

Аудиоспектакли 
  — Винни-Пух и все-все-все — Винни-Пух

Дубляж

Награды и звания 
 Заслуженный артист Российской Федерации (1997);
 Финалист премии ТЭФИ (2008) в номинации «Исполнитель мужской роли в художественном сериале» (за ситком «Папины дочки»);
 Обладатель народной премии «Телезвезда» (12 марта 2009, Украина) в номинации «Любимый актёр» (за роль в сериале «Папины дочки»).

Примечания

Ссылки 
 Андрей Леонов на сайте Ленкома
 ПАПИН СЫН Андрей Леонов, krestianin.ru 
 Андрей Леонов :: Папины дочки — сериал (1,2,3 сезон), dochi.ru 
 Андрей Леонов | RUSKINO.RU, ruskino.ru 
 
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры и актрисы «Ленкома»
Актёры телевидения России
Андрей